Der European Darts Grand Prix 2019 war das sechste Turnier der European Darts Tour 2019 und wurde vom 10. bis zum 12. Mai 2019 im Glaspalast in Sindelfingen, dem traditionellen Austragungsort des Turniers, gespielt.

Gewinner der insgesamt sechsten Austragung des Turniers wurde erstmals der Engländer Ian White, welcher im Finale den Schotten Peter Wright mit 8:7 legs schlagen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Ian White
  Daryl Gurney
  Adrian Lewis
  Rob Cross
  Mensur Suljović
  Peter Wright
  Jonny Clayton
  James Wade
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Max Hopp
  Ricky Evans
  Darren Webster
  Mervyn King

Sieger des UK Qualifier
  Jamie Hughes
  Steve Beaton
  Matthew Edgar
  Stephen Bunting
  Mark McGeeney
  Robert Owen
  Dave Prins
  Gavin Carlin
  Josh Payne
  Keegan Brown
  Nathan Aspinall
  Chris Dobey
  Ross Smith
  James Richardson
  Glen Durrant
  Ryan Searle
  Brendan Dolan

Sieger des European Qualifier
  Niels Zonneveld
  Jeffrey de Zwaan
  Krzysztof Ratajski
  Dimitri Van den Bergh
  Vincent van der Voort
  Madars Razma

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Stefan Bellmont
  Michael Rasztovits

Sieger des Host Nation Qualifier
  Daniel Klose
  Michael Hurtz
  Dragutin Horvat
  Ricardo Pietreczko
  Michael Rosenauer

Nordic & Baltic Qualifier
  Kim Viljanen

East Europe Qualifier
  Pero Ljubic

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019